Mambo steht für:

 Mambo, Musikrichtung kubanischen Ursprungs
 Mambo (CMS), ein Open-Source-Content-Management-System
 Mambo Graphics, Textilhersteller
 Mambo Kurt, Künstlerpseudonym des deutschen Musikers und Alleinunterhalters Rainer Limpinsel
 Mambo (1954), ein Film von Robert Rossen
 Mambo Style, Tanzstil, siehe unter Salsa (Tanz)
 Mambo (Priesterin), eine Geistliche im Voodoo

Mambo ist der Familienname folgender Personen:
 Hilton Mambo (1951–2011), simbabwischer Rundfunkmoderator
 Jules Mambo († 2010), kongolesischer Journalist

MAMBO steht für:
 Museo de Arte Moderno de Bogotá

MAMbo steht für:
 Museo d'Arte Moderna di Bologna 

Abkürzung